Poźniak – nazwisko rozpowszechnione w Polsce i na Białorusi (według polskiej transkrypcji z języka białoruskiego: Pazniak lub Paźniak, z języka rosyjskiego: Pozniak).

Osoby noszące nazwisko Poźniak 
 Adolf Poźniak – właściciel ziemski
 Beata Poźniak − polska aktorka
 Dorota Poźniak – polska sportsmenka
 Jan Poźniak – działacz białoruskiej mniejszości w Polsce
 January Poźniak – polski wojskowy, prawnik, poeta
 Kamil Poźniak − polski sportowiec
 Krzysztof Pozniak – polski sportowiec
 Stefan Poźniak – duchowny katolicki z ziem zabranych
 Leszek Poźniak − polski samorządowiec
 Telesfor Poźniak − polski uczony
 Włodzimierz Poźniak – polski muzykolog